Varkhari peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Върхари) :
Varkhari, village bulgare de l'obchtina de Belitsa, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Varkhari, village bulgare de l'obchtina de Momtchilgrad, situé dans l'oblast de Kardjali.